Михаил Грабовский:
 Грабовский, Михаил (1804—1863) — польский писатель и критик.
 Грабовский, Михаил Григорий (1719—1799) — генерал-лейтенант Речи Посполитой.
 Грабовский, Михаил Юрьевич (род. 1984) — белорусский хоккеист.